Фёдор Васи́льевич Кудряшо́в () — российский футболист, защитник турецкого клуба «Антальяспор». Заслуженный мастер спорта России (2018).

Фёдор родился в Иркутской области и свою карьеру начинал в местном «Сибиряке». В 2005 был примечен скаутами «Спартака» и перебрался в столицу. Первые два сезона являлся игроком дубля, затем попытался закрепиться в стартовом составе, однако получил тяжелую травму, после которой отдавался в различные аренды. В 2012 году Фёдор оборвал все связи со «Спартаком», перебравшись в «Терек». В этой команде закрепился на позиции левого защитника, проведя за три года семьдесят матчей в рамках РФПЛ. В январе 2016 года перешёл в «Ростов».

Карьера 

Фёдор Кудряшов родился в посёлке Мамакан, находящемся в Бодайбинском районе Иркутской области. В возрасте восьми лет с семьёй переехал в Братск, где отец отдал его в футбольную школу местного клуба «Сибиряк», в которой Кудряшов стал играть на позиции левого защитника. В 2003 году сыграл за основной состав три игры, а в 2004 году уже 14 матчей и забил один гол, а также дебютировал в Кубке России. В том же году выиграл в составе сборной Сибири турнир в Краснодаре. На этом турнире был директор московского «Спартака» Сергей Шавло, пригласивший его на просмотр в дублирующую команду.

В марте 2005 года Кудряшов перешёл в «Спартак», заплативший за переход защитника 30 тысяч долларов. За «Спартак» Кудряшов болел с детства, как и отец. Первый сезон играл в дубле. В 2006 году был подключён к тренировкам основного состава, как один из лучших игроков дубля. В том же году дебютировал в премьер-лиге в последнем туре в игре против «Крыльев Советов». В июне 2008 года был отдан в аренду клубу «Химки» до конца сезона, затем вернулся в «Спартак». На предсезонном сборе 2007 года Кудряшов часто наигрывался в основном составе. В сезоне сыграл 11 матчей за основу, включая 2 игры в Кубке УЕФА. В игре с «Сатурном» получил открытый перелом костей носа и сотрясение мозга. В начале 2008 года сыграл матч в Кубке УЕФА против марсельского «Олимпика», в котором его клуб проиграл 0:3.

В июне 2008 года Кудряшов вновь был отдан в аренду в «Химки» для получения игровой практики. Кудряшов сыграл все матчи команды за исключением встречи со «Спартаком». В 2009 году вернулся в «Спартак» и провёл за основной состав команды 9 игр; часть матчей пропустил из-за травм. В 2010 году вновь сыграл 9 игр за основной состав «красно-белых».

26 августа 2010 года на правах аренды перешёл в «Томь». 29 августа 2011 года был арендован «Краснодаром» с возможностью первоочередного выкупа трансфера. В составе команды дебютировал 10 сентября в матче с «Рубином», в котором его клуб победил 3:1.

8 августа 2012 года подписал трёхлетний контракт с «Тереком».

15 января 2016 года заключил контракт на три года с «Ростовом». Сумма трансфера составила 2 млн евро. 12 мая 2016 года в матче с московским «Динамо» забил первый гол в чемпионате России.

В августе 2016 года Кудряшов был вызван в сборную России, где дебютировал 31 августа в матче против сборной Турции.

В мае 2018 года вошёл в состав сборной России на чемпионат мира, где принял участие в четырёх из пяти матчей сборной.

В июне 2019 года забил дебютный гол за сборную в матче против Сан-Марино (9:0).

10 января 2019 года было объявлено о расторжении контракта с «Рубином» по обоюдному согласию сторон.

1 февраля 2019 года официально подписал контракт с футбольным клубом «Истанбул Башакшехир», который выступает в турецкой суперлиге. За клуб из Стамбула защитник сборной России дебютировал, выйдя в стартовом составе в матче 22-го тура чемпионата Турции против «Антальяспора». На 33-й минуте Кудряшов открыл счёт в матче, отличившись в своей дебютной игре за новый клуб. 20 июня 2019 года покинул турецкий клуб.

11 июля 2019 года Кудряшов подписал годичный контракт с «Сочи». В декабре клуб расторг контракт с футболистом. Причину расторжения «Сочи» отказался назвать. Сам футболист причиной назвал особенности своего характера: «Руководители клуба искали человека, который будет лидером и на поле, и в раздевалке. С этой ролью я не справился. Как теперь понимаю, и не мог справиться — в силу характера». 6 января 2020 года Фёдор перешёл в турецкий клуб «Антальяспор», подписав полуторагодичный контракт. 19 января он дебютировал в составе команды в матче с «Гёзтепе», в котором его клуб проиграл 0:3.

14 ноября 2021 года на 81-й минуте гостевого матча против Хорватии (отборочный этап ЧМ 2022) забил мяч в свои в ворота, приведший к поражению сборной России со счётом 0:1 и невыходу её на чемпионат мира напрямую.

Достижения

Командные 
 Серебряный призёр чемпионата России (4): 2007, 2009, 2011/12, 2015/16
 Серебряный призёр чемпионата Турции: 2018/19
 Финалист Кубка Турции: 2020/21

Личные 
 Почётная грамота Президента Российской Федерации (27 июля 2018 года) — за большой вклад в развитие отечественного футбола и высокие спортивные достижения
 В списке 33 лучших футболистов чемпионата России (4) : № 2 (2017/18, 2018/19), № 3 (2015/16, 2016/17)

Статистика

Клубная

Сборная 

Итого: 48 матчей / 1 забитый гол; 21 победа, 10 ничьих, 17 поражений.

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты России
Игроки сборной России по футболу (до 21 года)
Игроки сборной России по футболу
Игроки ФК «Сибиряк»
Игроки ФК «Спартак» Москва
Игроки ФК «Химки»
Игроки ФК «Томь»
Игроки ФК «Краснодар»
Игроки ФК «Ахмат»
Игроки ФК «Ростов»
Игроки ФК «Рубин»
Игроки ФК «Истанбул Башакшехир»
Игроки ФК «Сочи»
Игроки ФК «Антальяспор»